Vengo anch'io. No, tu no – brano musicale di Enzo Jannacci del 1967
 Vengo anch'io. No, tu no  – album di Enzo Jannacci del 1968